L'Année du dragon est le  de la série de bande dessinée Mélusine. Il est paru le .

Synopsis

Source

Notes et références 

Album de Mélusine
Album de bande dessinée sorti en 2017